Corino – località del Canton Ticino
 Luigi Corino – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sergio Corino – calciatore spagnolo